Našinec může být:
 našinec – člověk pocházející z naší země.
tisk
 Našinec – české regionální katolické noviny vycházející v Olomouci
 Našinec (časopis) – český krajanský časopis vycházející ve Spojených státech amerických
lidé
 Jiří Našinec (*1950) – český romanista a překladatel

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení